Mecz o Superpuchar Europy UEFA 2020 został rozegrany 24 września 2020 roku na Puskás Aréna w Budapeszcie pomiędzy Bayernem Monachium (zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2019/20) a Sevillą FC (triumfatorem Ligi Europy UEFA 2019/20). Pierwotnie mecz miał odbyć się na Estádio do Dragão w Porto 12 sierpnia 2020 roku. Zmiana ma związek z pandemią COVID-19 i turniejem finałowym Ligi Mistrzów i Ligi Europy, które w tym czasie rozgrywano. Ligę Mistrzów dokończono w Lizbonie, a Ligę Europy w Düsseldorfie i Kolonii, jednakże początkowo grano też w Duisburgu i Gelsenkirchen.

Szczegóły meczu 

2020 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2020 na Węgrzech
Piłka nożna na Węgrzech
Sport w Budapeszcie